Rock Master 2008  –  międzynarodowe, elitarne, prestiżowe zawody we wspinaczce sportowej organizowane corocznie od 1987 roku we włoskim Arco, które  odbyły się w roku 2008 w dniach 6 - 7 września.

Wyniki 
Legenda

Prowadzenie 
W kwalifikacjach do fazy finałowej w prowadzeniu wzięło udział 9 wspinaczy i 10 wspinaczek

Wspinaczka na szybkość 
W kwalifikacjach do fazy finałowej we wspinaczce na szybkość wzięło udział 8 wspinaczy i 8 wspinaczek

Bouldering 
Konkurencje; boulderingu i duelu, rozegrane zostały wyłącznie w ramach zawodów Rock Master 2008. W zawodach wspinaczkowych w konkurencji boulderingu wzięło udział 8 zawodników oraz 7 zawodniczek.

Przypisy

Bibliografia 
 

2008 we Włoszech
2008 we wspinaczce sportowej
Rock Master